Hosanna – centro abitato dell'Etiopia
 Hosanna – cortometraggio premiato al Festival di Berlino 2015